A Kongó nevet több hajóosztály és hajóegység is felvette:

 Kongó (korvett), egy 1877-es Hiei osztályú korvett.
 Kongó osztály (csatacirkálók), egy csatacirkáló-osztály, melynek mind a négy egységét átépítették gyorscsatahajóvá.
 Kongó (csatacirkáló), az osztály első hajóegysége (1913–1945).
 Kongó osztály (rombolók)
 Kongó (DDG–173), az osztály első hajóegysége (1990–).